Eastmain – rzeka w Kanadzie
 Eastmain – osada indiańska w prowincji Quebec